A Jazz Hour with Louis Armstrong: Satchmo Sings () — сборник песен американского джаз-музыканта Луи Армстронга; альбом составлен из треков, записанных между мартом 1947 и январём 1955 годов.

Об альбоме
Некоторые песни из диска ранее вошли в сборник Satchmo Serenades (1950), например La Vie En Rose, C'est Si Bon, Cold, Cold Heart. Песня Gone Fishin''' была записана Армстронгом совместно с Бингом Кросби. Наиболее популярны песни That Lucky Old Sun, C'est Si Bon, A Kiss to Build A Dream on'', получившие награды.

Список композиций 
В версию 2008 года вошли следующие песни:

Литература 
 Louis Armstrong Plays W. C. Handy , from The Louis Armstrong Discography by Scott Johnson with adaptations by Michael Minn, 1997–2007

Ссылки 
Louis Armstrong. Satchmo Sings MP3

Примечания 

Альбомы Луи Армстронга